USS Gregory je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Gregory (DD-82) 
 USS Gregory (DD-802)

Gregory